Nom de famille 
 Alexeï Panassenko, rugbyman russe ;
 Nikita Panassenko, coureur cycliste kazakh ;
 Polina Panassenko, écrivaine russo-française.